Золотаре́нко — українське прізвище.

Рід Золотаренок (козаки) 

 Василь Золотаренко — військовий і державний діяч Гетьманщини XVII століття, ніжинський полковник.
 Ганна Золотаренко (Хмельницька) — третя дружина Богдана Хмельницького.
 Іван Золотаренко — військовий і державний діяч Гетьманщини XVII століття, корсунський і ніжинський полковник, наказний гетьман Сіверський.

Інші відомі носії 
 Золотаренко Ганна Ігорівна ( 1983) — українська порно-акторка.
 Золотаренко Євген Антонович (1889—1955) — український радянський театральний актор.

Див. також 
 Золотаренки — український шляхетський рід з міщан Корсуня.
 Золотаренки — український рід музикантів другої половини XIX століття.